Les Alleuds ist der Name zweier ehemaliger Gemeinden in Frankreich:

 Les Alleuds (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres 
 Les Alleuds (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire